Сайфутди́нов (Сейфитдинов; , ) — татарская и башкирская фамилия.

Известные носители 
 Сайфутдинов, Анвар Камилевич (род. 1963) — художник-живописец, основатель арт-группы «Дастан».
 Сайфутдинов, Данил Вазетдинович (1968—2020) — советский и российский самбист.
 Сайфутдинов, Денис Дамирович (род. 1981) — российский спидвейный гонщик.
 Сайфутдинов, Эмиль Дамирович (род. 1989) — российский спидвейный гонщик.
 Сайфутдинов, Юрий Наилович (род. 1988) — российский самбист.

 Сейфитдинов, Шахбал Сахаутдинович (1847 — ?) — потомственный почетный гражданин, депутат Государственной Думы II созыва от Оренбургской губернии.